Boniardi – cognome italiano
 Fabio Massimo Boniardi – imprenditore e politico italiano
 Umberto Boniardi – ex calciatore italiano